César Alexandre Pereira (Taquari, 2 de janeiro de 1934) é um educador e escritor brasileiro.

Diplomado em contabilidade e bancário , foi professor do SENAC e aposentou-se como funcionário da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul.

Editou Carrossel de Cinzas, em 1960 , com poemas líricos e sonetos. Com Dardos de Ajuste, 1974, embarca na poesia social com poemas que publicara a partir de 1959, no Correio do Povo, no ritmo épico da geração de 60. Segue-se Porta de Emergência (1989), no mesmo sentido.

Foi um dos precursores da poesia concreta e visual, tendo criado o Poenigma, em 1965, no caminho das vanguardas da época.  Participou de antologias e ganhou prêmios nos gêneros poesia e conto, entre eles o Petrobrás (1989). Ministrou oficinas de poesia na Casa de Cultura Mário Quintana e durante dez anos participou da diretoria da Associação Gaúcha de Escritores. 

Foi membro do Grêmio Literário Castro Alves. É membro da Academia Rio-grandense de Letras, ocupando a cadeira número 12.

Escritores do Rio Grande do Sul
Membros da Academia Rio-Grandense de Letras
Naturais de Taquari